Бурджи, также бембала и дааши, — кушитский язык, на котором говорит  в Эфиопии и Кении. Принадлежит к   кушитской семьи языков.

Современное положение

Ареал и численность 
В Эфиопии распространён к югу от озера Чамо, в регионе Оромия. Носителей в Эфиопии около 46 000 человек (по переписи населения 2007 года), в Кении — более 10 400. Всего носителей в мире — 70 100 человек, из которых 29 300 человек.

Социолингвистические сведения 
Изучается в первом и втором классах как предмет. Большинство носителей — в престарелом возрасте. Постепенно вытесняется амхарским.

71 % носителей языка бурджи неграмотны.

В 1993 году на бурджи был опубликован Новый Завет. В Интернете также доступен сборник из пословиц на бурджи.

Письменность 
Письменность на эфиопской графической основе:

Лингвистическая характеристика

Морфология 
Различаются пассивный, причинительный и средний залоги; лица, числа, роды.

Синтаксис 
Базовый порядок слов — SOV (субъект-объект-глагол).

Лексика 
Лексическое сходство с сидамо — 41 %.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Языки Эфиопии
Языки Кении
Кушитские языки